Aldrete ist der Familienname folgender Personen:

 Adrián Aldrete (* 1988), mexikanischer Fußballspieler
 Bernardo Aldrete (1560–1641), spanischer Humanist und früher Romanist
 Gregory S. Aldrete (* 1966), US-amerikanischer Historiker
 Jesús Aldrete (1924–2015), costa-ricanischer Fußballspieler
 Jorge Antonio Aldrete (* 1937), mexikanischer Anästhesist
 Mike Aldrete (* 1961), US-amerikanischer Baseballspieler